Il doppio del Dutch Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1996.

Marcelo Ríos e Sjeng Schalken erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Ríos con Jordi Burillo e Schalken con John-Laffnie de Jager.

de Jager e Schalken hanno perso nel 1º turno contro Brett Hansen-Dent e T. J. Middleton.

Burillo e Ríos hanno perso nei quarti di finale contro David Rikl e Pavel Vízner.

Donald Johnson e Francisco Montana hanno battuto in finale 6–4, 3–6, 6–2 Rikard Bergh e Jack Waite.

Teste di serie
 Libor Pimek /  Byron Talbot (primo turno)
 David Rikl /  Pavel Vízner (semifinali)
 David Adams /  Menno Oosting (primo turno)
 Donald Johnson /  Francisco Montana (campioni)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Dutch Open 1996
ATP Tour 1996